Байдес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 30 км². Население — 88 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Villa de Baides

Муниципалитеты Гвадалахары